Уса́дьба Железно́ва была построена в русском стиле в 1892—1895 годы екатеринбургским архитектором  (по другим данным, ). Усадьба  расположена по адресу улица Розы Люксембург (до 1919 года — улица Златоустовская), 56. Является памятником архитектуры регионального значения.

История 
Имя первого заказчика неизвестно — Алексей Анфиногенович Железнов приобрёл усадьбу уже позднее. Нет никаких свидетельств о его переезде на Златоустовскую улицу ранее 1907 года. Некоторые детали здания, выполненные из кирпича, создают подобие деревянной резьбы. Дом похож на русский терем из красного («пудового») кирпича, напоминает купеческий дом  на Большой Якиманке работы ярославского архитектора .

В композицию усадебного комплекса входят главный дом с флигелем, двор и широкая ограда с воротами. В конце XIX века был богатый сад с мраморным фонтаном, спускавшийся к реке. Сейчас сад сильно зарос, фонтан не работает. Усадьба входит в перечень объектов культурного наследия находящихся на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

До революции дом принадлежал , богатому предпринимателю, нажившему состояние золотодобычей, а также торговлей порохом и динамитом. Железнов был заядлым любителем лошадей и отличным наездником, возглавлял общество конезаводчиков Екатеринбурга, сам участвовал в скачках в Екатеринбурге, Тюмени и даже в Петербурге. После революции дом неоднократно менял хозяев: вначале его заняли анархисты, затем формировалась воинская часть, потом здание переходит в ведение Наркомпроса, в нём была школа № 93 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слабослышащих. В годы Великой Отечественной войны в дом Железнова был эвакуирован из Москвы Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга (ГАИШ). В подвалах здания, за полутораметровыми кирпичными стенами вдали от транспортных магистралей разместились хронометры Службы точного времени, руководил которой тогда М. С. Зверев. В послевоенное время здания снова перешло в ведение народного образования — до момента создания Института истории и археологии.

В 1988—2013 годах в здании располагался Институт истории и археологии УрО РАН.

17 января 2018 года подписано распоряжение о передаче в концессию памятника архитектуры регионального значения с целью реконструкции и создания бутик-отеля. Концессионером выступает компания «СтройИнвест». Проработку проекта в Свердловской области и подготовку концессионного соглашения осуществил созданный при Корпорации развития Среднего Урала «Центр компетенций ГЧП».

Галерея

Примечания 

Железнов
Екатеринбург
Здания и сооружения, построенные в 1895 году в России
История Свердловской области